Раиса Ивановна Никольская (1912—1994) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась в 1912 году в городе Екатеринодаре Российской империи, ныне город Краснодар, в семье железнодорожника.

Окончив после школы Кубанский сельскохозяйственный институт (ныне Кубанский государственный аграрный университет), она осталась работать в нём на кафедре почвоведения. Во время Великой Отечественной войны институт был эвакуирован в Среднюю Азию; Раиса Ивановна с маленькими детьми переехала в город Геленджик. В годы войны она работала на хлебозаводе лаборантом, затем — заведующим лабораторией и главным технологом. Была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». После войны вступила в ВКП(б)/КПСС. В 1951 году была избрана секретарем Геленджикского райкома партии, в 1956 году возглавила винсовхоз «Геленджик».

Когда молодой директор принимала хозяйство, оно состояло  земли, трактора и грузовика-полуторки. А когда она уходила на пенсию в 1984 году, совхоз разросся до четырёх отделений, 1300 га виноградников с урожаем более 10 тысяч тонн, стал высокорентабельным производством. За годы её руководства совхозом значительно увеличены площади виноградников, заложены на выдержку более 500 тысяч декалитров марочных вин: «Алиготе Геленджик». «Кабарне Мысхако», «Рислинг Мысхако», «Черные глаза», «Мускат янтарный», «Совиньон Геленджик», «Южная ночь», «Жемчужина России» и другие. На международных выставках-дегустациях вина совхоза «Геленджик» награждены многими золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

В 1974 году совхоз отгрузил в промышленные центры страны и на курорты края 1420 тонн винограда при плане 1392 тонны, получив прибыль в сумме  рублей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1975 года за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в досрочном выполнении заданий девятой пятилетки и принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству продуктов земледелия и животноводства Никольской Раисе Ивановне было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Наряду с производственной, занималась общественной деятельностью — принимала участие во всемирных конгрессах виноградарей и виноделов, неоднократно избиралась депутатом Геленджикского горсовета, председателем городского общества «Знание», была первым руководителем городского общества дружбы «СССР-Франция». Стала автором работы «Агропромышленное предприятие „Геленджик“».

Выйдя на пенсию в 1984 году, находилась на заслуженном отдыхе, проживала в Геленджике, являлась заместителем председателя Совета ветеранов.

Умерла в Геленджике 22 августа 1994 года. Была похоронена на городском кладбище села Марьина Роща.

На здании управления совхоза «Геленджик» Р. И. Никольской установлена мемориальная доска.

Заслуги 

 Была также награждена орденами Трудового Красного Знамени (1957), «Знак Почёта» (1966) и Октябрьской Революции (1971), медалями.
 Удостоена звания «Почётный гражданин Геленджика».

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Библиография 
 Трудовая слава Кубани. Под. ред. Н. Л. Заздравных, Краснодар, 2003.

Примечания

Ссылки 
 Никольская Раиса Ивановна
 История в семейных фотоальбомах

Выпускники Кубанского аграрного университета
Члены КПСС